Данная статья представляет собой полный список игроков, сыгравших за основной состав футбольного клуба «Спартак» Москва (ранее известного как МКС, «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация»).

«Спартак» — российский футбольный клуб из Москвы. Клуб был основан в 1922 году под названием МКС (Московский кружок спорта). Свой первый матч МКС провёл с 6-кратным чемпионов Москвы, Замоскворецким клубом спорта. Матч с ЗКС закончился победой дебютантов — 3:2. В 1935 году клуб получил своё окончательно имя «Спартак», а весной 1936 года принял участие в первом чемпионате страны. Клуб 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист 3-х главных клубных европейских турниров (Кубка чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА).

По состоянию на 4 марта 2023 года за «Спартак» играли 693 футболиста. Из них 148 человек сыграли 100 и более матчей.

Список игроков 
Все данные приведены по состоянию на 18 марта 2023 года.

Легионеры 
Первым иностранным футболистом в составе московского «Спартака» можно считать поляка Болеслава Габовского, который выступал за клуб в предвоенных чемпионатах 1940—1941 годов. В советских чемпионатах не было практики приглашения иностранных игроков, кроме Габовского, который сыграл всего 11 матчей, в советскую историю «Спартака» был ещё один легионер, поляк, впоследствии выступавший за сборную США на чемпионате мира 1950 года, Адам Волянин, сыгравший в 1941 году один матч в чемпионате.

После 1991 года все игроки из бывших советских республик в одночасье стали легионерами. Но истинного легионера пришлось ждать до 1997 года, когда в команде появился бразилец Луис Робсон, который сыграл за клуб почти полторы сотни матчей. Начиная с 2019 года белорусские футболисты перестали считаться легионерами, а начиная с 2020 года все спортсмены стран участников ЕАЭС (Армения, Казахстан, Киргизия). Далее приведён список стран и количество футболистов из этих стран, игравших в разное время за ФК «Спартак» Москва.

26 —  Бразилия 
18 —  Украина 
8 —  Аргентина 
7 —  Белоруссия
6 —  Грузия 
5 —  Сербия и Черногория 
5 —  Хорватия 
5 —  Чехия 
4 —  Германия 
4 —  Нигерия 
4 —  Нидерланды 
4 —  Польша 
3 —  Гана 
3 —  Парагвай 
3 —  Румыния 
2 —  Австрия 
2 —  Армения 
2 —  Латвия 
2 —  Литва 
2 —  Македония 
2 —  Испания 
2 —  Камерун 
2 —  Сенегал 
2 —  Сербия 
2 —  Узбекистан 
2 —  Швеция 
2 —  Югославия 
2 —  Ямайка 
1 —  Азербайджан 
1 —  Алжир 
1 —  Бельгия 
1 —  Болгария 
1 —  Венгрия 
1 —  Ирландия 
1 —  Италия 
1 —  Кабо-Верде 
1 —  Либерия 
1 —  Люксембург 
1 —  Марокко 
1 —  Молдавия 
1 —  Португалия 
1 —  Словения 
1 —  Уругвай 
1 —  Черногория 
1 —  Финляндия 
1 —  Франция 
1 —  Эстония

Примечания 

 В список включены все футболисты «Спартака», сыгравшие хотя бы один официальный матч.
 В таблице матчи разделены на 4 категории: матчи чемпионата (Чемпионат СССР (1936—1991), Чемпионат России (1992—)), кубка (Кубок СССР (1936—1992), Кубок России (1992—)), еврокубков (Лига чемпионов УЕФА (1955—), Лига Европы УЕФА (1971—), Кубок обладателей кубков УЕФА (1960—1999), Кубок Интертото (1995—2008)) и другое (Приз Всесоюзного комитета (1952), Кубок Федерации футбола СССР (1986-90), Кубок Премьер-лиги (2003), Суперкубок России (2003—)).
 В индивидуальной статистике игроков учтены аннулированные по различным причинам матчи.
 Возможны уточнения и дополнения по матчам чемпионатов СССР 1938—1941, 1945—1950 гг., розыгрышам кубка СССР 1938, 1944—1949, 1967, 1969 гг., розыгрышу Приза Всесоюзного комитета 1952 г. Для игроков из-за этого возможно сыгравшим или забившим больше чем представлено в таблице рядом с цифрой стоит знак ↑.

Литература

Ссылки 
 
 
 

Игроки
Спартак